Хлорити — ряд хімічних сполук, солей хлоритної кислоти HClO2.
 Хлорити — група слюдоподібних мінералів.